Jordi Cuixart i Navarro (1975-), est un industriel et un militant souverainiste catalan.
 Modest Cuixart i Tàpies (1925-2007), est un peintre catalan.
Patronyme catalan